IFFHS utmärkelse Världens bästa förbundskapten (engelska: The World's best National Coach) är ett fotbollspris som ges ut årligen sedan 1996. Priset går till den mest enastående förbundskaptenen under året som röstats fram av IFFHS. Under 2011 avgavs röster av IFFHS:s domare samt experter och journalister från 81 länder.

Vinnare

Referenser

IFFHS
Priser och utmärkelser instiftade 1996